A koiné jelentései az alábbiak:
 koiné (ókori nyelv), az ógörög nyelv dialektusaiból kialakított egységes „közös” nyelv az ókor végén, többek között az Újszövetség görög nyelve is.
 koiné,  közvetítőnyelv, „lingua franca”.